Шибаева — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Шибаева, Александра Илларионовна (1928—2000) — советский передовик производства, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1975, 1976, 1983).
 Шибаева, Елена Алексеевна (1923—1999) — юрист.
 Шибаева, Мария (род. 2002) — литовская шахматистка.
 Шибаева, Юлия Артемьевна (1908—?) — этнограф.